Carlota I de Luxemburgo (nacida Carlota Aldegunda Isabel María Guillermina; Luxemburgo, 23 de enero de 1896-Luxemburgo, 9 de julio de 1985), fue la gran duquesa de Luxemburgo, desde la abdicación de su hermana mayor, la gran duquesa María Adelaida, el 14 de enero de 1919, hasta su propia abdicación, el 12 de noviembre de 1964. Con más de cuarenta y cinco años en el trono se convirtió en la gran duquesa con más tiempo en el cargo.

Biografía

Nacimiento 
Carlota nació el 23 de enero de 1896 en el Castillo de Berg, Luxemburgo, siendo la segunda hija del Gran Duque Guillermo IV y la Gran Duquesa María Ana.

Hermanas 
 María Adelaida Teresa Hilda Guillermina, nacida el 14 de junio de 1894
 Hilda Sofía María Adelaida Guillermina, nacida el 15 de febrero de 1897
 Antonia Roberta Sofía Guillermina, nacida el 7 de octubre de 1899
 Isabel María Guillermina, nacida el 7 de marzo de 1901
 Sofía Carolina María Guillermina, nacida el 14 de febrero de 1902

Gran Duquesa de Luxemburgo 
Se convirtió en monarca de Luxemburgo tras la abdicación de su hermana, la gran duquesa María Adelaida el 14 de enero de 1919.

El 28 de septiembre de 1919, en un referéndum el 77.8 % de los votantes se manifestaron partidarios de la continuidad de la monarquía pero con el nuevo texto constitucional, las funciones de la corona quedaron muy reducidas.

A raíz de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, Carlota, se exilió en Londres.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 6 de noviembre de 1919, se casó con su primo hermano, el príncipe Félix de Borbón-Parma.

Hijos 
 Gran Duque Juan (1921-2019)
 Isabel (1922-2011)
 María Adelaida (1924-2007)
 María Gabriela (1925-2023)
 Carlos Felipe (1927-1977)
 Alicia (1929-2019)

Abdicación 
El 12 de noviembre de 1964, abdicó a favor de su hijo el príncipe Juan que ya había ejercido la regencia durante tres años.

Muerte 
Carlota falleció el 9 de julio de 1985, a causa de un cáncer.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Adolfo de Nassau.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Corona de Roble.
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Juan y Josefina Carlota de Luxemburgo (09/04/1953).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Fidelidad  ( Reino de Albania, 1931).
  Dama gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada ( República Portuguesa, 29/09/1933).
  Dama de la Orden del Elefante (, 21/03/1955).
  Dama de la Orden de San Andrés ().
  Dama de la Ilustrísima Orden de la Casa Real de Chakri ( Reino de Tailandia).
  Rosa de Oro de la Cristiandad (, 1956).
  Condecoración de Bienestar Social, clase especial ().

Ancestros

Línea de tiempo

Véase también 
 Hospital materno Gran Duquesa Charlotte

Referencias 

Grandes Duques de Luxemburgo
Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Princesas de Nassau-Weilburg
Grandes maestres de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes maestres de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Roble
Grandes maestres de la Orden del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo
Damas de la Orden del Elefante
Damas de la Orden de San Andrés
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Damas de la Orden de la Casa Real de Chakri
Condecorados con la Rosa de Oro
Católicos de Luxemburgo
Luxemburguesas del siglo XX